Ел Куадрадо има више значења:

 Ел Куадрадо, Ранчо (Сан Франсиско де лос Ромо), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ел Куадрадо (Сан Мигел ел Алто), насеље у савезној држави Халиско у Мексику